Belvís  o Belvis  és un municipi francès al departament de l'Aude (regió d'Occitània).

Municipis del districte de Limós